Hugo den store kan syfta på:

 Hugo den vite, död 956, franskisk hertig, huset Capets anfader
 Hugo, greve av Vermandois, son till kung Henrik I av Frankrike